Tegstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tegstjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Tegstjärnet (Silleruds socken, Värmland, 658018-129400), sjö i Årjängs kommun,  (13,6 ha)
Tegstjärnet (Silleruds socken, Värmland, 659044-130799), sjö i Årjängs kommun,  (23,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn